La Nationalliga 1934/35 fue la 38.ª temporada del campeonato suizo de fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1935
Fútbol en 1934
Fútbol en 1935
Suiza en 1934
Suiza en 1935